Оливер Роберт Макберни (; родился 4 июня 1996, Лидс), также известный как Оли Макберни () — профессиональный футболист, нападающий клуба «Шеффилд Юнайтед» и национальной сборной Шотландии.

Выступал за английские клубы «Брэдфорд Сити», «Честер», «Суонси Сити», «Ньюпорт Каунти», «Бристоль Роверс» и «Барнсли».

Родился в Англии, но на международном уровне представляет Шотландию. В первой сборной Шотландии дебютировал в марте 2018 года.

Клубная карьера 
Уроженец Лидса, в детстве Оли Макберни болел за шотландский «Рейнджерс». Футбольную карьеру начал в академии клуба «Лидс Юнайтед». В 2010 году был отпущен клубом, после чего стал игроком академии клуба «Брэдфорд Сити». В августе 2013 года сыграл за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» на Молочном кубке. 23 августа 2013 года Макберни подписал с «Брэдфордом» свой первый профессиональный контракт. 9 ноября 2013 года он дебютировал в основном составе «Брэдфорд Сити» в матче Кубка Англии против «Ротерем Юнайтед». 1 декабря 2013 года Макберни впервые сыграл в рамках лиги, выйдя на замену Наки Уэллсу в матче Лиги 1 против «Олдем Атлетик».

22 января 2015 года Макберни отправился в аренду в клуб «Честер». 20 февраля был отозван из аренды из-за серии травм игроков основного состава «Брэдфорд Сити». 6 марта 2015 года он вновь отправился в аренду в «Честер». В общей сложности провёл за «Честер» 14 матчей и забил 5 мячей.

13 июля 2015 года Макберни перешёл в «Суонси Сити», подписав с клубом трёхлетний контракт.

26 ноября 2015 года отправился в аренду в клуб Лиги 2 «Ньюпорт Каунти». Два дня спустя дебютировал за клуб в матче Лиги 2 против «Лутон Таун», выйдя на замену на 58-й минуте, а затем сделав хет-трик. 24 декабря 2015 года был отозван из аренды, вернувшись в «Суонси Сити».

7 марта 2016 года отправился в аренду в «Бристоль Роверс» до конца сезона 2015/16. На следующий день дебютировал за клуб в матче Лиги 2 против «Уимблдона».

23 августа 2016 года Макберни дебютировал в основном составе «Суонси Сити» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Питерборо Юнайтед», забив два мяча в ворота соперника.

31 августа 2017 года отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Барнсли», однако переход сорвался из-за «некорректного оформления бумаг», после чего нападающий вернулся в «Суонси». 31 января 2018 года он всё-таки отправился в аренду в «Барнсли». 10 февраля 2018 года забил свой первый гол за «Барнсли» в матче против «Шеффилд Уэнсдей». В первых восьми играх за команду он забил шесть мячей, после чего был признан лучшим игроком февраля в Чемпионшипе. Тогда же он получил свой первый вызов в первую сборную Шотландии. 28 апреля 2018 года Макберни был признан лучшим игроком года в «Барнсли».

В сезоне 2018/19 Макберни был игроком основного состава «Суонси Сити», сыграв 42 матча и забив 22 мяча в рамках Чемпионшипа.

15 июля 2019 года «Суонси Сити» отверг предложение «Шеффилд Юнайтед» о трансфере Макберни. Позднее «Шеффилд Юнайтед» увеличил своё предложение до 20 млн фунтов, после чего «Суонси Сити» принял его. 2 августа 2019 года Оли Макберни подписал четырёхлетний контракт с «Шеффилд Юнайтед». Сумма трансфера (17 млн фунтов сразу и 3 млн в качестве бонусов) стала рекордной как для «Шеффилд Юнайтед», так и для  шотландских футболистов вообще. Однако уже через несколько дней рекорд по сумме трансфера шотландского футболиста был побит, когда Киран Тирни перешёл из «Селтика» в «Арсенал» за 25 млн фунтов.

10 августа 2019 года Макберни дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Борнмута». 24 августа 2019 года забил свой первый гол за «клинков» в матче против «Лестер Сити». Сезон 2019-20 он стал лучшим бомбардиром «Шеффилд Юнайтед», забив шесть мячей.

В апреле 2022 года он получил травму стопы и выбыл на несколько месяцев.

26 августа 2022 года он забил свой первый гол в лиге за 43 матча (с декабря 2020 года), сравняв счет в матче против «Лутон Таун».

Карьера в сборной 
14 ноября 2014 года дебютировал в составе сборной Шотландии до 19 лет под руководством Рики Сбраджа в матче против Нидерландов. 13 ноября 2015 года дебютировал за сборную Шотландии до 21 года в матче против Украины.

В марте 2018 года главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш вызвал Макберни в первую сборную. 23 марта 2018 года он дебютировал за сборную в матче против Коста-Рики.

Достижения 
 Игрок месяца в Чемпионшипе: февраль 2018
 Игрок года в «Барнсли»: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Шеффилд Юнайтед» 

Футболисты Шотландии
Футболисты Англии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Честер»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»